Abbey Road, une rue de Londres.

Abbey Road peut aussi désigner :
 Abbey Road, un album des Beatles ;
 Studios Abbey Road (anciennement studios EMI), des studios d'enregistrement situés sur la rue et rebaptisés d'après l'album des Beatles ;
 Abbey Road, une station du Docklands Light Railway à West Ham dans le borough londonien de Newham dans l'Est de Londres.